Lista de municípios de municípios fronteiriços do Brasil por população, em ordem decrescente, baseada nos dados da contagem da população e estimativa do IBGE 2011.

Ver também
 Lista de municípios fronteiriços do Brasil
 Lista de municípios fronteiriços do Brasil por área
 Lista de municípios fronteiriços do Brasil por densidade demográfica
 Lista de municípios fronteiriços do Brasil por PIB
 Lista de municípios fronteiriços do Brasil por PIB per capita
 Lista de municípios fronteiriços do Brasil por IDH
 Evolução territorial do Brasil
 Lista de países limítrofes do Brasil
 Lista de macrorregiões fronteiriças do Brasil
 Lista de estados fronteiriços do Brasil

Ligações externas 
Ministério das Relações Exteriores 

!